Nachtrag steht für:
 Addendum
 Nachträgliche Vertragsveränderung, siehe Nachtrag (Vertragsrecht)

Siehe auch: